Вануату је први пут самостално учествовао на Летњим олимпијским играма, одржаним у Сеулу 1988. Представници Вануатуа никада нису учествовали на Зимским олимпијским играма и до 2012. нису освојили ниједну олимпијску медаљу.

Национални комитет Вануату је основан 1987. године, када је и примљен у чланство МОКа.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Вануатуа по спортовима на ЛОИ
Стање после ЛОИ 2012. 

Разлика у горње две табеле од 5 учесника (3 мушкараца и 2. жене) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Занимљивости
 Најмлађи учесник: Katura Marae, 14 година и 261 дана Атина 2004. атлетика
 Најстарији учесник: Франсоа Лати, 62 године и 99 дана Сиднеј 2000. стреличарство
 Највише учешћа: 3 Mary-Estelle Kapalu, атлетика (1992, 1996, 2000) 
 Највише медаља:
 Прва медаља: 
 Прво злато: -
 Најбољи пласман на ЛОИ: 
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Извори

Спољашње везе 
 

 Олимпијско учешће и резултати Вануатуа на sports-reference

Вануату на олимпијским играма